Castritius ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Castritius ist die latinisierende Variante von Kastrierer (Viehverschneider) oder die latinisierte Herkunftsbezeichnung nach dem niederländischen  Ort Casteren bei Bladel.

Der Name Castritius kommt in der Region Darmstadt gehäuft vor.

Namensträger 
 Heinrich Castritius Geldorp (1522–1585), deutscher Theologe und Humanist
 Helmut Castritius (1941–2019), deutscher Althistoriker
 Matthias Castritius (um 1530–1582), deutscher Rechtsgelehrter

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Lateinischer Personenname